Александр Владимирович Орлов: Орлов, Александр Владимирович (1872—1941) — марийский советский педагог, заслуженный учитель школы РСФСР.
 Орлов, Александр Владимирович (род. 1952) — советский и российский театральный художник, сценограф.
 Орлов, Александр Владимирович (род. 1975) — российский поэт, прозаик, публицист, историк.